Хиросимский музей современного искусства () — художественный музей в районе Минами, в городе Хиросима, в Японии.

История 
Музей современного искусства в городе Хиросима был открыт 3 мая 1989 года. Здание музея было спроектировано японским архитектором Кисе Курокава и построено в парке Хидзияма. В собрании музея представлено 280 работ европейских и японских живописцев, творивших после Второй мировой войны. Коллекция постоянно пополняется произведениями молодых художников.

На территории музея также находятся музейный магазин, кафе, музейная студия, видео-зал и библиотека манга.

Музей ежедневно открыт для посещений с 10:00 до 17:00 (летом до 19:00), кроме понедельника. Добраться до него можно на троллейбусе (выход на станции Хидзиямасита).

Собрание 
Ниже приводится список всемирно известных произведений искусства, входящих в экспозицию музея.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Хиросимского музея современного искусства

Музеи Хиросимы
Художественные музеи Японии
Музеи современного искусства
Здания, спроектированные Кисё Курокава
Здания и сооружения, построенные в 1989 году в Японии